Formione – ammiraglio e militare ateniese vissuto nel V secolo a.C.
 Formione di Crotone – atleta e militare della Magna Grecia
 Formione (Phormio) – commedia di Terenzio
 Per Formione – orazione difensiva di Demostene